Убийство може да се отнася за:
 Убийство, отнемане на живот
 Филми
 Убийство!, режисьор – Алфред Хичкок (1930)
 Убийство (филм), режисьор – Стенли Кубрик (1956)